Termin M5 može da ima više značenja.
 Muskarinski acetilholinski receptor M5
 Mesje 5, zvezdano jato
 Државни пут I реда М5